

События 

 1107—1109 — правление князя Сватополка в Чехии.
 В Шотландии после смерти короля Эдгара восходит на престол Александр I, его брат Давид становится графом Камберлендским.
 Папа Пасхалий II разрешает спор о инвеституре между королём Англии Генрихом I и Ансельмом Кентерберийским.
 Титул графа Лестера был пожалован англонормандскому аристократу Роберту де Бомону.
 Сеньория Торон была отдана князю Онфруа I де Торон.
 Епископом Эксетера становится , племянник Вильгельма I Завоевателя.
 5 февраля — землетрясение в Приазовье, ощущаемое даже в Киеве («…тое же зимы февраля 5 трясеся земля перед зорями в нощи»).
 Половецкие ханы Боняк и Шарукан разбиты объединённым войском русских князей в битве на реке Суле, что фактически положило конец набегам половцев на Русь.
 Волжские булгары взяли и разграбили Суздаль.
 Владимир Мономах заключил союз с половецким ханом Аепой и скрепил его династическим браком своего сына Юрия с половецкой княжной, дочерью Аепы.
 Боэмунд Тарентский с благословения папы римского начал войну с Византийской империей в Иллирии, которая закончилась его поражением.
 После трагической гибели султана Кылыч-Арслана I власть в Руме фактически переходит в руки его брата Малик-шаха.
 Взошёл на престол японский император Тоба.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1107 году
 12 июня − император Гаозонг.
 Адальберт, сын Леопольда III маркграфа Австрии.
 Приблизительно в этом году родился Ален Чёрный, граф Корнуолла (с 1140), активный участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов.
 Генрих II (герцог Австрии).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1107 году
 8 января − Эдгар (король Шотландии).
 10 февраля — преподобный Прохор Лебедник.
 март − Роберт Фитц-Хэмон, нормандский рыцарь, один из первых англонормандских баронов, начавших завоевание Южного Уэльса, покоритель Гламоргана и основатель Кардиффа.
 9 августа − император Хорикава, 73-й правитель Японии.
 7 сентября — Гита, дочь Гарольда Годвинсона, жена Владимира Мономаха.
 9 сентября − Роджер Биго, нормандский рыцарь, участник нормандского завоевания Англии в 1066 г., основатель дворянского рода Биго — будущих графов Норфолк.
 20 сентября − Раймунд Бургундский, муж Урраки королевы Кастилии.
 Кылыч-Арслан I, сельджукский султан Рума.

См. также